Copa de la Reina kan avse:

 Copa de la Reina de baloncesto - spanska cupen i basket för damer
 Copa de la Reina de fútbol  - spanska cupen i fotboll för damer
 Copa de la Reina de atletismo  - spanska cupen i friidrott för damer
 Copa de la Reina de balonmano  - spanska cupen i handboll för damer
 Copa de la Reina de hockey hierba  - spanska cupen i landhockey för damer
 Copa de la Reina de hockey sobre patines - spanska cupen i rullskridskohockey för damer
 Copa de la Reina de sófbol - spanska cupen i softboll för damer
 Copa de la Reina de waterpolo - spanska cupen i vattenpolo för damer
 Copa de la Reina de voleibol - spanska cupen i volleyboll för damer;

Se även
Copa del Rey (olika betydelser) - motsvarande turneringar för herrlag